Петро́вские воро́та:
 Петровские ворота Петропавловской крепости — триумфальные ворота Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
 Петровские ворота (Белый город) — утраченные ворота московского Белого города.
 Петровские ворота (Земляной город) — утраченные ворота московского Земляного города.
 Петровские Ворота — площадь в Москве на месте одноимённых ворот Белого города, снесённых в XVIII веке.